У́рсел () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Урсел, Боб (род. 1965) — канадский кёрлингист и тренер.
 Урсел, Джим (1937—2021) — канадский кёрлингист и тренер.